Ко́готь Архиме́да — изобретение древнегреческого учёного и математика Архимеда. Коготь выглядел наподобие гигантского крана, оснащённого большими крюками-кошками. 
Коготь Архимеда часто называют супероружием древнего мира. 

Изначально этот вид оружия создавался для конкретной цели — защиты городских стен Сиракуз от римских захватчиков во время Пунической войны (218—201 гг. до н. э.). 
Позднее, «когти Архимеда» были спроектированы и созданы в III веке до н. э.

Принцип работы механизма заключался в следующем: коготь автоматически цеплял таран вражеского судна или другие крупные тела различной формы и поднимал на доступную крану высоту, откуда они неминуемо падали после раскрытия крюков. Стоило вражескому кораблю приблизиться к стенам Сиракуз, как огромный крюк цеплял его нос и поднимал над водой и корабль либо тонул от критического продольного крена, либо разламывался от критических продольных нагрузок; повреждения наносились и падением корабля. От столкновений с когтями Архимеда римляне оставили множество записей, из которых ясно, что маскировка кранов была на высоте и потому римляне считали, что против них выступили боги.

Еще один метод применения когтя Архимеда — сбрасывание с высоты огромных брёвен на вражеские корабли и войска.

См. также 
Другое легендарное супероружие Античности:
 Зеркала Архимеда
 Греческий огонь

Ссылки 
 д/ф «The Claw» из цикла "Secrets of the Ancients" - 1, Episode 3 (BBC Two, 1999)
 д/ф «Самое смертоносное оружие» из цикла  «Хит-парад древности: Первая десятка». Сезон 1. 4-я серия (History 2)

Античное оружие
Архимед